Лига чемпионов УЕФА 2023/24 станет 69-м сезоном главного европейского футбольного клубного турнира и 32-м сезоном с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА.

Финал турнира пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Победитель турнира автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2024 года против обладателя Лиги Европы УЕФА 2023/24.

Этот сезон станет последним сезоном с нынешним форматом 32 команд, участвующих в групповом этапе, после того как УЕФА объявил, что с сезона 2024/2025 будет введен совершенно новый формат.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примут участие 80 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (за исключением Лихтенштейна, так как домашний чемпионат там не проводится). Количество участников от каждой страны определяется согласно позициям в таблице коэффициентов УЕФА:

 От ассоциаций с 1-й по 4-ю участвуют по четыре команды;
 От ассоциаций 5 и 6 участвуют по три команды;
 От ассоциаций с 7-й по 15-ю участвуют по две команды;
 От остальных ассоциаций (с 16-й по 55-ю, кроме Лихтенштейна) участвует по одной команде.

Победители Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 и Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 получат право сыграть в турнире, даже если они не квалифицировались в него через свой национальный чемпионат.

Рейтинг футбольных ассоциаций 
Количество команд от каждой национальной ассоциации, которые примут участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24, определяется согласно рейтингу УЕФА 2022 года, который будет учитывать выступления клубов конкретной страны за последние пять сезонов, с сезона 2017/18 по сезон 2021/22.

 Ассоциации также могут иметь дополнительные команды, участвующие в Лиге чемпионов УЕФА:
 (ЛЧ) — Дополнительное место для победителя Лиги чемпионов
 (ЛЕ) — Дополнительное место для победителя Лиги Европы

Распределение команд по этапам 
Ниже приведён список участников, допущенных к участию в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24, с распределением по конкретным стадиям турнира 

В связи с отстранением клубов России от участия в еврокубках сезона 2023/24, в системе распределения команд произошли следующие изменения:

 Чемпион ассоциации 11 (Сербия) выйдет в групповой этап вместо участия в раунде плей-офф (Путь чемпионов).
 Чемпион ассоциации 13 (Бельгия) будет стартовать с раунда плей-офф вместо третьего квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Чемпион ассоциации 15 (Греция) будет стартовать с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Чемпионы ассоциаций 18 (Дания), 19 (Хорватия) будут стартовать со второго квалификационного раунда вместо первого квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Вторая команда ассоциации 11 (Сербия) будет стартовать с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда (Путь представителей лиг).

Команды 
Уточнения в скобках отражают способ квалификации каждой из указанных команд:

 ЛЧ: победитель Лиги чемпионов УЕФА предыдущего сезона;
 ЛЕ: победитель Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона;
 1-е, 2-е, 3-е, 4-е: места, которые команды заняли в своих чемпионатах в предыдущем сезоне.

Второй квалификационный раунд, третий квалификационный раунд и квалификационный раунд плей-офф разделены на «Путь чемпионов» (англ. Champions Path) и «Путь представителей лиг» (англ. League Path).

Примечания

Календарь 
Ниже представлено расписание турнира.

Примечания 

Сезоны Лиги чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024